Олешин:
 Олешин — село в Україні, Хмельницька область
 Олешин — зупинний пункт Південно-Західної залізниці